Revolver kan syfta på:

 Revolver – ett handeldvapen
 Revolver (musikalbum) – ett Beatlesalbum
 REVOLVEr – ett musikalbum av The Haunted
 Revolver (e-zine) – ett e-zine om musik
 Revolver (film) – en film från 2005 av Guy Ritchie
 Revolver (sång) – en låt av Madonna